U 1200 oder U-1200 bzw. 1200 steht für:

 U 1200 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 5. Januar 1944, versenkt am 12. November 1944.   
 U 1200 als Bezeichnung eines Medikaments, registriert von der amerikanischen Food and Drug Administration.
 U 1200, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 424.
 U 1200 Ries Lokomog, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe von Zweiwegefahrzeugen auf Basis des Unimog.
 U 1200/K, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe der IRUS-Einachsschlepper.
 U 1200 als Bezeichnung des „ሀ“ als Silbenzeichen Ha zur Darstellung von Schrift im Unicodeblock Äthiopisch.

U1200